Cyclops fedtschenkoi – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1875 roku przez rosyjskiego zoologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Wasilija Uljanina.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops fedtschenkoi Ulyanin, 1875. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1875 roku